Веллінгтон — прізвище, топонім:

Персоналії 
 Герцог Веллінгтон — спадковий дворянський титул у Великій Британії.
 Веллінгтон Артур (1769—1852) — британський воєначальник та державний діяч, прем'єр-міністр Великої Британії (1828–1830).
 Веллінгтон Ку (1887—1985) — китайський дипломат і політичний діяч.
 Веллінгтон Нем (1992) — бразильський футболіст, півзахисник футбольних клубів «Шахтаря» та «Сан-Паулу».

Топоніми

Веллінгтон — столиця Нової Зеландії.
 Веллінгтон — один з шістнадцяти регіонів Нової Зеландії.

Веллінгтон — місто, штат Колорадо
 Веллінгтон — місто, штат Канзас
 Веллінгтон — місто, штат Кентуккі
 Веллінгтон — місто, штат Мен
 Веллінгтон — місто, штат Міссурі
 Веллінгтон — місто, штат Техас
 Веллінгтон — місто, штат Юта
 Веллінгтон — місто, штат Вісконсин
 Веллінгтон — селище, штат Флорида
 Веллінгтон — селище, штат Іллінойс
 Веллінгтон — селище, штат Огайо

Інші країни 
 Веллінгтон — гора на острові Тасманія, Австралія.
 Веллінгтон — графство у провінції Онтаріо, Канада.
 Веллінгтон — острів архіпелагу Патагонія, розташований у Чилі.

Інше 
 «Віккерс Веллінгтон» — британський двомоторний середній бомбардувальник (1936–1945).
 Веллінгтон Фенікс — професіональний футбольний клуб з міста Веллінгтон, Нова Зеландія.

Посилання